Vattenfall Heat Poland SA – spółka z większościowym udziałem kapitału szwedzkiego, która powstała w miejsce Elektrociepłowni Warszawskich SA. Była odpowiedzialna za eksploatację, własność i rozwój elektrociepłowni w Polsce w ramach koncernu Vattenfall.

Przedsiębiorstwo posiadało trzy koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na:
 wytwarzanie ciepła
 wytwarzanie energii elektrycznej
 przesył i dystrybucję ciepła

W roku 2011 99,8 procent akcji Vattenfall Heat Poland kupiło PGNiG za 2,96 mld zł. Umowa kupna akcji została sfinalizowana w dniu 11 stycznia 2012 roku. Jej aktywa znajdują się obecnie w spółce PGNiG Termika SA.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 PGNiG Termika SA

Vattenfall
Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce
Przedsiębiorstwa w Warszawie